Bāft kan syfta på följande platser:

Iran 

 Rūdkhāneh-ye Bāft, vattendrag, Kerman, 
 Gardaneh-ye Bāft, bergspass, Kerman, 
 Rūd-e Bāft (vattendrag i Iran), Kerman, 
 Bāft (kommunhuvudort i Iran), Kerman, 
 Shahrestān-e Bāft, kommun, Kerman, 

Robotskapade Iranförgreningar